Changning est une ville de la province du Hunan en Chine ;
 Le district de Changning est une subdivision de la municipalité de Shanghai en Chine ;
 Le xian de Changning est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine ;
 Le xian de Changning est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.

Homonymie de toponyme